«Любовь по-взрослому», оригинальное название — «Это сорок» () — американский кинофильм режиссёра Джадда Апатоу с Полом Раддом и Лесли Манн в главных ролях. Спин-офф предыдущего фильма Джадда Апатоу «Немножко беременна» (2007). Съёмки проходили летом 2011 года, в американский прокат лента вышла 21 декабря 2012 года. В России премьера состоялась 28 февраля 2013 года. Фильм получил неоднозначные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 52 % на основе 218 отзывов, со средней оценкой 5.9 из 10. На Metacritic — 59 баллов из 100.

Сюжет 
В центре истории жизнь Пита и Дебби — той же семейной пары, что и в фильме «Немножко беременна». Они живут со своими девочками тринадцати и восьми лет и, кажется, вполне счастливы. Дебби исполняется сорок лет, но она предпочитает всем говорить, что на несколько лет моложе. Через несколько дней Пит тоже достигнет этого знакового рубежа, и это событие планируется отметить большой вечеринкой, на которую приглашены все родственники и друзья. Как раз в этот момент семью накрывают финансовые трудности: в магазинчике, который держит Дебби, обнаруживается крупная недостача, тогда как независимая звукозаписывающая фирма Пита на грани катастрофы после провала нового альбома Грэма Паркера. Происходящее в семье доводит до точки кипения всех её членов. Однако, когда выясняется, что Дебби беременна третьим ребенком, семья приходит к примирению.

В ролях 
 Пол Радд — Пит
 Лесли Манн — Дебби
 Мод Апатоу — Сэди
 Айрис Апатоу — Шарлотта
 Альберт Брукс — Ларри
 Джон Литгоу — Оливер
 Меган Фокс — Дези
 Джейсон Сигел — Джейсон
 Крис О’Дауд — Ронни
 Шарлин И — Джоди
 Райан Ли — Джозеф
 Энни Мумоло — Барб
 Лина Данэм — Кэт
 Мелисса Маккарти — Кэтрин

Награды и номинации 
 2012 — приз за лучшую комедию года на Голливудском кинофестивале.
 2013 — три номинации на премию Critics' Choice Movie Awards: лучшая комедия, лучший комедийный актёр (Пол Радд), лучшая комедийная актриса (Лесли Манн).
 2013 — номинация на премию «Молодой актёр» в категории «лучшая молодая актриса второго плана» (Мод Апатоу).
 2014 — номинация на премию Empire Awards за лучшую комедию.

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма The Daily Telegraph

Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы США 2012 года